Agia Marina (griechisch: Heilige Marina) steht für:
 eine der drei Heiligen dieses Namens, darunter die heilige Marina von Antiochien und die heilige Marina von Bithynien

Agia Marina ist der Name folgender Orte in Griechenland:
 Agia Marina, kleine Siedlung südwestlich der Gemeinde Eleftheres, Präfektur Kavala
 Agia Marina (Marathon), zur Gemeinde Marathon gehörender Hafen, Region Attika
 Agia Marina, zur Gemeinde Ilioupolis gehörendes Stadtviertel, Region Attika
 Agia Marina Kropias, kleine Siedlung südlich der Gemeinde Kropia, Region Attika
 Agia Marina, zur Gemeinde Ägina gehörendes Dorf, Präfektur Piräus
 Agia Marina, kleine Siedlung auf der Insel Spetses, Präfektur Piräus
 Agia Marina, zur Gemeinde Mytilini gehörendes Dorf, Präfektur Lesvos
 Agia Marina, zur Gemeinde Arakynthos gehörendes Dorf, Präfektur Ätolien-Akarnanien
 Agia Marina, kleine Siedlung südlich der Gemeinde Thermon, Präfektur Ätolien-Akarnanien
 Agia Marina, zur Gemeinde Tritea gehörendes Dorf, Präfektur Achaia
 Kato Agia Marina, kleine Siedlung bei der Gemeinde Tritea, Präfektur Achaia
 Agia Marina, kleine Siedlung südwestlich der Gemeinde Amaliada, Präfektur Elis
 Agia Marina, zur Gemeinde Vouprassia gehörendes Dorf, Präfektur Elis
 Agia Marina, kleine Siedlung bei der Gemeinde Filiata, Präfektur Thesprotia
 Agia Marina, zur Gemeinde Igoumenitsa gehörendes Dorf, Präfektur Thesprotia
 Agia Marina, zur Gemeinde Delvinaki gehörendes Dorf, Präfektur Ioannina
 Agia Marina, zur Gemeinde Pera gehörendes Dorf, Präfektur Ioannina
 Agia Marina, kleine Siedlung östlich der Gemeinde Pteleos, Präfektur Magnisia
 Agia Marina, zur Gemeinde Nea Kydonia gehörendes Dorf, Präfektur Chania
 Kato Agia Marina, kleine Siedlung bei der Gemeinde Nea Kydonia, Präfektur Chania
 Agia Marina, zur Gemeinde Artemisia gehörendes Dorf, Präfektur Zakynthos
 Agia Marina, zur Gemeinde Dovra gehörendes Dorf, Präfektur Imathia
 Agia Marina, zum Gemeindebezirk Gazi der Gemeinde Malevizi gehörendes Dorf, Kreta
 Agia Marina, kleine Siedlung bei der Gemeinde Gortyna, Präfektur Iraklio
 Agia Marina, zur Gemeinde Kasos gehörendes Dorf, Präfektur Dodekanes
 Agia Marina, kleine Stadt auf der Insel Leros, Präfektur Dodekanes
 Agia Marina, kleine Siedlung bei der Gemeinde Korthi auf der Insel Andros, Präfektur Kykladen
 Agia Marina, kleine Siedlung auf der Insel Kea, Präfektur Kykladen
 Agia Marina, kleine Siedlung auf der Insel Sifnos, Präfektur Kykladen
 Agia Marina, Siedlung bei der Gemeinde Assos-Lechea, Präfektur Korinthia
 Agia Marina, kleine Siedlung nordöstlich der Gemeinde Smynous, Präfektur Lakonien
 Agia Marina (Inousses), kleine Insel der Inselgruppe Inousses, Präfektur Messinia
 Agia Marina, kleine Siedlung nordöstlich der Gemeinde Kalamata, Präfektur Messinia
 Agia Marina, kleine Siedlung östlich der Gemeinde Kymi, Regionalbezirk Euböa
 Agia Marina, kleine Siedlung südlich der Gemeinde Marmari, Regionalbezirk Euböa
 Agia Marina (Stylida), zur Gemeinde Stylida gehörendes Dorf, Region Mittelgriechenland
 Agia Marina, zur Gemeinde Tithorea gehörendes Dorf, Region Mittelgriechenland
 Kloster Agia Marina bei Loutraki, Präfektur Korinthia

oder für:
 Agia Marina, Gürpınar in Nordzypern
oder:
 Agia Marina (Kazarma), Kirchengebäude